Ален Конн (*1947) — французький математик.
 Віллі Конн — псевдонім Вадима Михайловича Бєлоусова (*1941), російського радянського фантаста та автора пригодницьких творів.
 Конн Сто Битв — верховний король Ірландії у ІІ столітті н. е.
 Конн-де-Лабард — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія.